Albecker ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Albecker (* 1955), französischer Spitzenbeamter und Theologe, Präsident der Union Protestantischer Kirchen von Elsass und Lothringen   
 Marie-Fleur Albecker (* 1981), französische Geographin und Schriftstellerin   

Siehe auch:
 Albeck